Немра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Немра, Кастен (род. 1971) — маршалльский политик, президент Маршалловых островов с 11 по 28 января 2016 года.
 Немра, Хейли (род. 1989) — легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров и представляющая на международных стартах Маршалловы острова.